Доња Трнава може бити:

 Доња Трнава (Топола), насељено место у општини Топола
 Доња Трнава (Ниш), насељено место у општини Црвени Крст (Ниш)
 Доња Трнава (Прокупље), насељено место у општини Прокупље